My Father Was a Madman är ett musikalbum av det svenska psychobillybandet Hotrod Frankie och släpptes 2006. My Father Was a Madman är bandets debutalbum och handlar enbart om Frankensteins monster.

 Rising out of the grave
 Don't waste my time
 Alone in the woods
 Out for blood
 Darling angel
 So you want to be god?
 Showdown
 Frankie intro
 Parts of witch I'm made
 Weddingtime
 Dr Frankenstein: My dear father
 Dark mountain

Musikalbum 2006